Marios Dīmītriou (1973) – calciatore cipriota
 Marios Dīmītriou (1992) – calciatore cipriota